Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti la Fulgor Omegna nelle competizioni ufficiali della stagione 2013-2014.

Stagione 
La Fulgor Omegna viene ammessa al campionato di Serie A2 Silver

Roster 

|}

Mercato 
In aggiornamento

Risultati

Campionato

Regular Season

Post-season
Si scontrano la 4ª classificata (Omegna) contro la 7^ (Casalpusterlengo), al meglio delle 5 gare.

Quarti di finale Play-off

Statistiche

Statistiche di squadra 
Aggiornate al 10 maggio 2018.

Andamento in campionato

Note 

2013-2014
Omegna